Zina Garrison e Sherwood Stewart erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 3º turno contro Jenny Byrne e Mark Kratzmann.

Jana Novotná e Jim Pugh hanno battuto in finale 6–4, 5–7, 6–4 Byrne e Kratzmann.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Jim Pugh (campioni)
 Jill Hetherington /  Ken Flach (primo turno)
 Betsy Nagelsen /  Rick Leach (semifinali)
 Lori McNeil /  Robert Seguso (semifinali)
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (secondo turno)
 Zina Garrison /  Sherwood Stewart (terzo turno)
 Gigi Fernández /  Patrick McEnroe (terzo turno)
 Hana Mandlíková /  Mark Woodforde (secondo turno)

 Rosalyn Fairbank /  Danie Visser (terzo turno) 
 Elise Burgin /  Peter Doohan (terzo turno) 
 Robin White /  Robert Van't Hof (secondo turno) 
 Manon Bollegraf /  Tom Nijssen (terzo turno) 
 Catherine Suire /  Jorge Lozano (secondo turno) 
 Jenny Byrne /  Mark Kratzmann (finale) 
 Elna Reinach /  Pieter Aldrich (primo turno) 
 Tine Scheuer-Larsen /  Michael Mortensen (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1989